, signifiant « pied de la montagne », est un toponyme très répandu au Japon. Il a donné lieu à de très nombreux noms de familles créés dans ces lieux, tout autour du pays.

Toponymes 
 , correspondant à différents bourgs.
 , correspondant à différents comtés, passés.
 Pour d'autres toponymes, se référer à la page toponymes de la page Yamamoto sur Wikipédia en japonais : :ja:山本#地名
  est un lieu-dit, dans la municipalité de Yao, à Osaka.

Patronymes 
  (1940-2021), réalisateur et scénariste japonais ;
  (1982-), footballeuse japonaise ;
 , conceptrice de jeux vidéos japonaise ;
 Go Yamamoto (1995-), coureur japonais du combiné nordique ;
  (1852-1933), comte et samourai du clan Shimazu de Satsuma. Amiral de la Marine impériale, ministre de la marine durant la première guerre russo-japonaise,  et  ministre japonais ;
  (1968-), mangaka ;
  (écriture de scène : ヒロ・ヤマモト) (1961-), bassiste et membre fondateur du groupe Soundgarden ;
  (1970-), patineuse de vitesse japonaise ;

  (1954-), homme politique japonais ;
  (1962-), médaillé d'argent japonais au tir à l'arc lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 ;
  (1967-), compositeur japonais ;
  (1850-1906), peintre japonais de peinture occidentale ;
  (1884-1943), amiral de la marine impériale. A organisé et dirigé l'attaque de Pearl Harbor ;
 Issei Yamamoto (1889-1959), astronome japonais ;
 Kajirō Yamamoto (1902-1974), réalisateur japonais, cofondateur de l'Association Artistique Cinématographique ;
 Kansai Yamamoto (1944-2020), styliste japonais ;
 Kansuke Yamamoto (1501-1561), chef stratège du clan Takeda, héros du roman Fūrinkazan de Yasushi Inoue ;
 Ken'ichi Yamamoto (1956-2014), écrivain japonais ;
 Kailer Yamamoto (1998-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Kenji Yamamoto (1964-), compositeur de musique pour les jeux vidéo de la société Nintendo ;
 Kōichi Yamamoto (1947-), homme politique japonais ;
 Kosuke Yamamoto (1989-), footballeur japonais ;
 Mai Yamamoto (1999-), joueuse de basket-ball japonaise ;
 Maria Yamamoto (1981-), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Masashi Yamamoto (1987-), footballeur japonais ;
 Mika Yamamoto (1967-2012), journaliste japonaise ;
 Mona Yamamoto (1976-), présentatrice de télévision japonaise ;
 Morishige Yamamoto (1882-1962), cavalier japonais de concours complet ;
 
 Naoki Yamamoto (1960-), auteur de mangas japonais ;
 Naoki Yamamoto (1988-), pilote automobile japonais ;
 Norifumi Yamamoto (1977-2018), pratiquant professionnel japonais de MMA ;
 Riken Yamamoto (1945-), architecte japonais ;
 Ryota Yamamoto (1997-), coureur japonais du combiné nordique ;
 Sakon Yamamoto (1982-), pilote automobile japonais ayant disputé 14 grands prix de Formule 1 ;
 Sanae Yamamoto (1898-1981), animateur et producteur japonais ;
 Satsuo Yamamoto (1910-1983), réalisateur japonais ;
 
 Sayaka Yamamoto (1987-), chanteuse japonaise ayant fait partie du groupe pop Dream ;
 Sayaka Yamamoto (1993-), chanteuse japonaise membre et capitaine du groupe NMB48 ;
 Setsuo Yamamoto (1971-), compositeur japonais pour jeux vidéo ;
 Shinjiro Yamamoto (1877-1942), amiral de l'armée impériale japonaise ;
 Shūgorō Yamamoto (1903-1967), nouvelliste et romancier japonais ;
 
 Takashi Yamamoto (1949-2007), homme politique japonais ;
 Takashi Yamamoto (1978-), nageur japonais ;
 Takashi Yamamoto (1983-), pianiste classique japonais ;
 Tarō Yamamoto (1974-), acteur et homme politique japonais ;
 Tōgō Yamamoto (1886-?), acteur japonais ;
 Tsunetomo Yamamoto (1659-1719), samouraï et philosophe, créateur du Hagakure, code fondateur du bushido ;
 Yohji Yamamoto (1941-), styliste japonais ;
 Yosuke Yamamoto (1960-), judoka japonais ;
 Yu Yamamoto (1988-), joueuse de softball japonaise.

Voir aussi 
 Inégalité de Lubell-Yamamoto-Meshalkin
 Yamamoto, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune.
 Yamamoto, bourg du district de Watari, dans la préfecture de Miyagi (Japon).

Patronyme japonais